Schroeder kan som auktorsförkortning betyda:

 Fred-Günter Schroeder
 Heinz G. Schroeder
 William C. Schroeder

Robotskapade auktorsförkortningar